Роме́о Жира́йрович Дженебя́н (; , Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист. Играл на позиции центрального полузащитника.

Клубная карьера 
В 18 летнем возрасте дебютировал в Высшей лиге за арташатский «Двин». Провёл полтора сезона и перешёл в «Цемент» из Арарата. Но проведя всего два матча за клуб и став чемпионом, после окончания чемпионата перешёл «Карабах». В «Карабахе» игровая система не давала результата. Клуб находился на дне турнирной таблицы. В трансферное окно вернулся в «Цемент». Второе пришествие в клуб пополнило медальную коллекцию золотыми (сезон 2000) и бронзовыми медалями (сезоны 1999 и 2001) в чемпионате, а также медали Суперкубка в 1999 году. Клуб финансировался из одного источника с «Бананцем» (президентом обоих клубов был Саркис Исраелян), поэтому было решено объединиться, к тому моменту сменивший название на «Спартак», с «Бананцем» в один клуб. Только возникла проблема названия будущей команды. В итоге нашли компромисс: какая команда выступит лучше в чемпионате, то название и получит будущий клуб. «Бананц» выступил лучше.

С 2003 года выступал за «Бананц». Дженебян, показывая стабильную игру, прочно обосновался в основном составе команды. Не без помощи техничной игры Дженебяна, «Бананц» завоевал многократное количество медалей чемпионата и кубка страны. Главным достижением в составе клуба является завоевание Кубка Армении в 2007 году. В следующем году «Бананц» имел возможность повторить успех, но проиграл «Арарату» в добавленное время. В чемпионате команда выступала неудачно. По причине плохой результативности команды Дженебян покинул клуб. Сезон 2008 года заканчивал в «Мике».

В 2009 заключил контракт с воссозданным «Импульсом». Во-второй половине чемпионата отдан был в аренду ливанскому клубу «Сафа». В конце года вернулся в «Импульс». После ответной игры на Кубок Армении 2010, три игрока были выставлены на трансфер. Помимо Арама Акопяна и Армана Минасяна в списке был и Ромео Дженебяна. Однако, в дальнейшем в команду были возвращены Минасян и Дженебян. Возвращение заметно усилило командную игру, однако спустя два месяца клуб всё же отказался от услуг Дженебяна.

Достижения 
  «Спартак» (Ереван)
 Чемпион Армении: 1998, 2000
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 1999, 2001
 Обладатель Суперкубка Армении: 1998
 Финалист Суперкубка Армении: 1999
  «Бананц»
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2003, 2006
 Обладатель Кубка Армении: 2007
 Финалист Кубка Армении: 2003, 2004, 2008
 Финалист Суперкубка Армении: 2005

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ФФА
 Профиль на armfootball.tripod.com
 Профиль на footballdatabase.eut
 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Двин»
Игроки ФК «Спартак» Ереван
Игроки ФК «Лернаин Арцах»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Импульс»